Раевский сельсовет — муниципальное образование в Давлекановском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Раево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан».

Население

Состав сельского поселения 

В 1981 году была упразднена деревня Сядэ.

Примечания 

Муниципальные образования Давлекановского района
Сельские поселения Башкортостана